Michael Driscoll ist der Name folgender Personen:

* Michael E. Driscoll (1851–1929), US-amerikanischer Politiker
 Michael Patrick Driscoll (1939–2017), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Boise City